Hédi Saïdi peut désigner diverses personnes : 
 Hédi Saïdi (chercheur), un chercheur franco-tunisien (1957- )
 Hédi Saïdi (homme politique), un homme politique tunisien (v. 1897-1948)